Spojení písmen U a I může mít různé významy:

UI 
 umělá inteligence
 uživatelské rozhraní (z anglického user interface)
 užitečný idiot
 University of Idaho

Ui 
 Ui (skupina) – americká hudební skupina